Alan Walker (musicoloog)
 Alan Walker (antropoloog)
 Alan Walker (muziekproducent)